Оками — волки-оборотни в японской мифологии.
 Ōkami — видеоигра с графикой в стиле рисованной анимации, разработанная японской студией «Clover Studio» для игровой консоли PlayStation 2 и вышедшая в Японии в 2006 году.
 Оками, Юсин (род. 1981) — японский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий.

Оками — топоним:
 Оками — село в Грузии, входит в состав Ахалкалакского муниципалитета края Самцхе-Джавахетия.
 Оками — село в Грузии, входит в состав Каспского муниципалитета края Шида Картли.